Pu Shu (chino simplificado: 朴树, chino tradicional: 朴树) es un actor, cantante y compositor chino, nació en Nanjing y creció en Pekín. En 1994, dejó de estudiar en la Universidad Capital Normal y comenzó a componer temas musicales. Se convirtió en un cantante profesional en 麦田 音乐 en 1996. Sus trabajos discográficos son "Flowers" (那些花儿) y "Birch Forest" (白桦林). También actuó en películas como "Flowers Blooming"  y "If I Lose You". and "If I Lose You".

Películas

Álbumes

Enlaces externos

Referencias

Actores de China

Cantautores de la República Popular China

Compositores de la República Popular China